Betty Makoni (née en 1971), militante zimbabwéenne des droit des enfants
 Simba Makoni (né en 1950), homme politique zimbabwéen
 Theresa Makoni, femme politique zimbabwéenne